

Presentación previa 
Matteo Donati y Andrey Golubev eran ellos defensores del título, Matteo Donati decidió no participar este año.

Hans Podlipnik y Max Schnur ganaron el título tras derrotar en la final Steven De Waard y Marc Polmans.

Cabeza de serie

 ' Hans Podlipnik /  Max Schnur (Campeones)
  Peter Polansky /  Donald Young (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Jarryd Chaplin /  Luke Saville ''(Cuartos de final)
  Marcelo Arévalo /  João Souza ''(Semifinales)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Happy Valley 2017